Јанко може бити:

 Јанко, мушко име

или

 Јанков Поток, насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Јанков Мост, насеље града Зрењанина, Република Србија
 Јанково Селиште, насеље у општини Генералски Стол, Република Хрватска
 Јанковац (Бихаћ), насеље у општини Бихаћ, Федерација БиХ
 Јанков Кладенац, извор воде

или

 Јанко Типсаревић
 Сибињанин Јанко
 Јанковић Стојан
 Јанко Вукотић
 Јанко Јанковић
 Јанко Веселиновић

Посебно 
 Списак чланака који почињу са „Јанко“
 Списак чланака који који у наслову садрже „Јанко“

Види још 
 Јанко Веселиновић (вишезначна одредница)
 Јанковић
 Јанковићи